Das Arrondissement Briey ist eine Verwaltungseinheit im Département Meurthe-et-Moselle in der französischen Region Grand Est (bis Ende 2015 Lothringen). Unterpräfektur ist Val de Briey.

Im Arrondissement liegen sechs Wahlkreise (Kantone) und 128 Gemeinden.

Wahlkreise 
 Kanton Jarny
 Kanton Longwy
 Kanton Mont-Saint-Martin
 Kanton Pays de Briey
 Kanton Pont-à-Mousson (mit drei von 24 Gemeinden)
 Kanton Villerupt

Gemeinden 
Die Gemeinden des Arrondissements Briey sind:

Ehemalige Gemeinden seit der landesweiten Neuordnung der Kantone 
bis 2016:
Briey, Mance, Mancieulles

Département Meurthe-et-Moselle
Briey